Boudeau est un patronyme porté notamment par :

 Bernard Boudeau (1949-), écrivain français, auteur de romans policiers ;
 Élie Boudeau (1852-1912), homme politique français.

Homonymie de patronyme